L'expression « hamster nain » est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de rongeurs :
 les Hamsters nains (genre ) ;
 les Hamsters nains gris (genre ) ;
 l'Hamster nain de Sokolov () ;
 les Hamsters nains (genre ) ;
 l'Hamster nain de Campbell () ;
 l'Hamster nain de Roborowski () ;
 l'Hamster nain de Djoungarie ().

Référence 

Rongeur (nom vernaculaire)
Cricetidae
Nom de rongeur ambigu